Ignacy Dembowski, żołnierz, pisarz
 Ignacy Dembowski, polityk, poseł